La saison 1970-1971 du Championnat de Grèce de football était la  de la première division grecque.

C'est l'AEK Larnaca, champion de Chypre 1969-1970 qui participe cette saison à l'Alpha Ethniki, à la suite de la relégation sportive de l'Olympiakos Nicosie la saison précédente. 

Lors de cette saison, le Panathinaikos a tenté de conserver son titre de champion de Grèce face aux dix-sept meilleurs clubs grecs et chypriote lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année. Les dix-huit clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux dix-sept autres.

À l'issue de la saison, c'est l'AEK Athènes qui termine en tête du championnat et qui obtient son  de champion de Grèce.

Qualifications en Coupe d'Europe 

À l'issue de la saison, le club champion se qualifie pour la Coupe d'Europe des clubs champions 1971-72. Le vainqueur de la Coupe de Grèce est quant à lui qualifié pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1971-72. De plus, le club classé deuxième à l'issue de la saison se qualifie pour la nouvelle compétition qui remplace la Coupe d'Europe des villes de foires, baptisée Coupe UEFA (Si le vainqueur de la Coupe finit deuxième, c'est le club classé  qui se qualifie pour cette nouvelle compétition).

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 2 points
 Défaite : 1 point
 Forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

 L'AEK Larnaca a reçu une pénalité d'un point.

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de Grèce de football

Liens externes 
  Site officiel de la Fédération grecque de football
  RSSSF

Championnat de Grèce de football
Grèce
Grèce
1970 en Grèce
1971 en Grèce